Engels voor grafiek, infographic en graaf (grafentheorie)
 HMS Graph, een Duitse onderzeeboot die de Engelse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog bemachtigd heeft

Zie ook 
 Graaf (doorverwijspagina)
 Graf (doorverwijspagina)